Die Saison 2015/16 der mexikanischen Fußballliga MX begann am Freitag, 24. Juli 2015 mit der Begegnung zwischen den Tiburones Rojos Veracruz und den Chivas Guadalajara (2:0). Das erste Tor der Saison erzielte der uruguayische Mittelfeldspieler Juan Ángel Albín, der die Gastgeber in der 61. Spielminute in Führung brachte. Sieben Minuten später sorgte der argentinische Stürmer Julio Furch mit seinem Treffer für den 2:0-Endstand zu Gunsten der Hausherren.

Die Hinrundenmeisterschaft (Apertura 2015) wurde von den UANL Tigres gewonnen, die Rückrundenmeisterschaft (Clausura 2016) vom CF Pachuca.

Veränderungen 
Der am Ende der Vorsaison abgestiegene Club Universidad Leones Negros Guadalajara, der erst ein Jahr zuvor in die höchste Spielklasse aufgestiegen war, wird ersetzt durch den Aufsteiger der Vorsaison, Dorados de Sinaloa, die zuvor bereits in den Spielzeiten 2004/05 und 2005/06 in der ersten Liga vertreten war. Am Ende der Saison stiegen die Dorados wieder ab und werden in der kommenden Saison 2016/17 durch den Aufsteiger Necaxa ersetzt.

Der CF Monterrey, der seit den 1950er Jahren im Estadio Tecnológico residierte, trägt seine Heimspiele mit Beginn der Saison 2015/16 im neu errichteten Estadio BBVA Bancomer aus. Weil der CF Monterrey dieses am 2. August 2015 mit einem Freundschaftsspiel gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon offiziell eröffnete, wurde das ursprünglich für das am selben Wochenende anberaumte Heimspiel des zweiten Spieltages gegen den Puebla FC auf den 10. Oktober 2015 verschoben. Somit fand das erste Heimspiel der Saison für den CF Monterrey erst am vierten Spieltag statt. Es wurde am 11. August 2015 gegen den CF Pachuca bestritten und endete mit einem 4:3-Sieg der Hausherren.

Liguillas der Apertura 2015

Viertelfinale 
Die UNAM Pumas setzen sich aufgrund der besseren Platzierung in der Punktspielrunde durch.

|}

Halbfinale 
Nach einem 3:0-Sieg der Pumas beim Stadtrivalen América schien das Finalticket bereits gebucht. Durch zwei Tore von Carlos Quintero in der ersten halben Stunde des Rückspiels war die Begegnung jedoch wieder völlig offen und América lag bis zur 84. Minute mit 2:0 in Führung, ehe Javier Cortés den Anschlusstreffer herstellte. Für den Schlusspunkt sorgte Andrés Andrade in der 87. Minute.

|}

Finale 
Die UNAM Pumas machen es erneut spannend. Diesmal holten sie einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel auf und siegten im Rückspiel ebenfalls 3:0. Somit wurde eine Verlängerung erforderlich, in der der französische Nationalspieler André-Pierre Gignac in der 103. Minute für die Tigres traf. Kurz vor Schluss stellte Gerardo Alcoba den Drei-Tore-Vorsprung für die Pumas wieder her, so dass zur Ermittlung des Meisters ein Elfmeterschießen erforderlich wurde. In diesem setzten sich die Tigres mit 4:2 durch und gewannen ihren vierten Meistertitel.

|}

Liguillas der Clausura 2016

Viertelfinale 
Erstmals seit neun Jahren (Clausura 2007) kommt es in den Liguillas wieder einmal zu einem Superclásico, in dem sich erneut der Club América durchsetzen kann.

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Tabellen

Abschlusstabelle der Apertura 2015 

|}

Abschlusstabelle der Clausura 2016 

|}

Kreuztabelle zur Saison 2015/16 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Eine interessante Besonderheit aus den Ergebnissen der Apertura 2015 stellt die Mannschaft von Santos Laguna dar, die keines ihrer neun Heimspiele gewinnen konnte (sogar sieben verlor und nur zwei Punkte auf eigenem Terrain erzielte), auswärts aber (in acht Spielen) viermal gewann und nur einmal verlor.

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16